L'édition 2018 du tournoi de tennis de Doha se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Gaël Monfils remporte l'épreuve en simple, Oliver Marach et Mate Pavić celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Français Jo-Wilfried Tsonga et du Serbe Novak Djokovic, blessé au coude. Ils sont respectivement remplacés par Cedrik-Marcel Stebe et Víctor Estrella Burgos.

Pendant le tournoi 
Souffrant d'une fièvre, Dominic Thiem déclare forfait avant son duel prévu face à Gaël Monfils en demi-finale.

Lauréats 
Gaël Monfils remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Andrey Rublev. Le Français n'avait plus été sacré depuis .

En double, Oliver Marach et Mate Pavić décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Jamie Murray et Bruno Soares. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (WTA 2018)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2018
Doha
Sport au Qatar en 2018
Tennis en janvier 2018